Борреманс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Борреманс, Виллем (1672—1744) — южнонидерландский (фламандский) художник эпохи барокко, в основном работавший в Южной Италии (Неаполитанском королевстве и на Сицилии).
 Борреманс, Михаэль (род. 1963) — современный бельгийский художник, который живёт и работает в Генте.

См. также 
 Борнеман